vtenext è una software house italiana di Cloud Computing con sede a Milano che sviluppa e propone una piattaforma di Customer Relationship Management (CRM) Open Source.

Storia
Fondata nel 2008 con il nome VTECRM, che a sua volta nasce come fork di vtiger. 

In seguito all’introduzione nativa della tecnologia di Business Process Model and Notation (BPMN) ha poi cambiato nome in vtenext. 

Nel 2020, durante il periodo del lockdown dovuto al COVID-19 ha contribuito ad  agevolare la ripartenza della aziende italiane ideando una piattaforma libera per la gestione delle prenotazioni di ristoranti, parrucchieri, estetisti, ecc.

Caratteristiche
Vtenext è un software CRM All-in-one, che nella sua versione standard fornisce le funzionalità per gestire tutti i processi aziendali (attività di marketing, vendita, post-vendita e assistenza clienti in un'unica piattaforma) e pensato con caratteristiche chiave che favoriscono lo Smart Working. 

Una delle funzionalità distintive della piattaforma è il motore di business process management che permette di progettare e implementare i processi di business, monitorando ogni touchpoint del cliente. 

Grazie alla sua natura Open Source, Low Code e alle innumerevoli integrazioni permette alle aziende di adottare un approccio CRM olistico.

I sistemi esterni influenzano i nostri sistemi interni, le nostre vite e le nostre organizzazioni. Proprio per questo un sistema applicativo olistico considera tutta l'organizzazione nel suo insieme e non come composta da singole componenti separate. 

Un CRM olistico utilizza i processi come schema olistico al posto dei dati, consentendo di gestire la relazione tra il cliente interno ed esterno in modo efficace.

Note

Collegamenti esterni